Simone Bolelli e Andreas Seppi erano i detentori del titolo ma Bolelli ha deciso di partecipare al concomitante torneo di San Paolo. Seppi ha fatto coppia con Jeevan Nedunchezhiyan non riuscendo a qualificarsi.

In finale Jean-Julien Rojer e Horia Tecău hanno sconfitto Rohan Bopanna e Marcin Matkowski con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-3].

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (semifinale)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (primo turno)

  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)

Qualificati 

  James Cerretani /  Philipp Oswald (primo turno)

Wildcard 

  Omar Alawadhi /  Amirvala Madanchi (primo turno)

  James McGee /  David O'Hare (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (primo turno)

  James Cerretani /  Philipp Oswald (qualificati)

Qualificati 

  James Cerretani /  Philipp Oswald

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Dubai Tennis Championships 2017